Шипперс — фамилия.

 Шипперс, Дафни — нидерландская легкоатлетка.
 Шипперс, Томас — американский дирижёр.